Devil peut désigner :
 diable et démon en anglais ;

Sigle 
 DevIL, un projet de bibliothèque pour l'image multiplateforme.

Hydronyme 
 Dirty Devil, une rivière de l'Utah aux États-Unis.
 Devil (), une rivière dans l’Ile du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Sport 
 Devils du New Jersey, une équipe de hockey sur glace américaine évoluant en NHL.
 Red Devils, surnom donné au club de football Manchester United.

Toponyme 

 Devil's Corner Cliff Walk, sentier de randonnée américain dans le comté de Whatcom, dans l'État de Washington
 Devils Gate, col routier de la Sierra Nevada aux États-Unis

Titre 

 Devil, un thriller américain réalisé par John Erick Dowdle sorti en 2010.

Marque 
 Black Devil, marque de cigarettes aromatisées.

Voir aussi 
 
 

Homonymie d'hydronyme